Die Kadetten Schaffhausen sind ein Schweizer Handballverein aus Schaffhausen. Im Jahre 1999 wurden sie erstmals Pokalsieger und 2005 zum ersten Mal Schweizer Handballmeister. Insgesamt sind die Kadetten mit 9 Pokalsiegen Rekordhalter im Schweizer Cup und mit 12 Supercup-Erfolgen auch im Supercup, dem Spiel zwischen dem Meister und Cupsieger oder Cupfinalisten aus dem Vorjahr, jeweils kurz vor Beginn einer neuen Saison. Mit mehreren Titeln als Schweizer Meister bei den U 21 Elite und U 19 Elite Junioren sind die Kadetten, die in allen höchsten nationalen Spielklassen der Junioren erfolgreich vertreten sind, auch einer der besten Vereine im Schweizer Handball bezüglich Nachwuchsförderung. Der Verein spielt seit der Saison 2011/2012 in der neu erbauten BBC-Arena in Schaffhausen, die ein Fassungsvermögen von rund 3'500 Sitzplätzen hat.

Kader für die Saison 2022/23

Ehemalige Spieler

Saisonrückblick in der SHL/NLA

Weblinks 
 Website des Vereins
 Kadetten Schaffhausen in der Datenbank der EHF

 
Schaffhausen
Organisation (Schaffhausen)